

Objet 
 Une cage, est le plus souvent une sorte de loge métallique ou en bois, généralement à barreaux, destinée à renfermer des êtres vivants ou des objets;

Par extension :
 en anatomie, la cage thoracique est une région anatomique ;
 en architecture, une cage est un espace clos : cage d'escalier, cage d'ascenseur, cage de scène...
 en horlogerie, une cage est une boite qui renferme un mouvement ;
 en parapente, une cage de pilotage est un dispositif de pilotage, qui donne également son nom à tout l'appareil ;
 en jeu d'enfant, une cage à poule (ou cage à écureuil) ;
 un moyen de transport du bois en Amérique du Nord au XIXe siècle, voir l'article cageur,
etc.

Patronyme
 Christian Cage (né en 1973), catcheur américain ;
 David Cage, créateur français de jeux vidéo ;
 John Cage (1912-1992), compositeur américain ;
 Michael Cage (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Nicolas Cage (né en 1964), acteur américain ;
 Stuart Cage (né en 1973), golfeur britannique ;

Personnage de fiction
 Johnny Cage, personnage du jeu vidéo Mortal Kombat ;
 John Cage, personnage de la série Ally McBeal ;
 Luke Cage, super-héros de Marvel.

Acronyme 
 CAGE, de l'anglais Cap Analysis of Gene Expression, une technique de génomique permettant une analyse de l'expression génétique à l'échelle du génome, et aide à identifier les sites d'initiation de la transcription (TSS).

Toponyme
 Cage, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Culture

Littérature 
 La Cage aux lézards, roman de Karen Connelly.

Bande dessinée
 La Cage,  de la série de bande dessinée Thorgal ;
 La Cage, bande dessinée de Martin Vaughn-James ;
 CAGE (manga).

Cinéma et télévision 
 La Cage, film franco-gabonais de Robert Darène (1962)
 La Cage, film français de Pierre Granier-Deferre (1975)
 Cage, film américain réalisé par Lang Elliott (1989)
 La Cage, film français d'Alain Raoust (2002)
 La Cage, épisode pilote de la série télévisée Star Trek
 La Cage aux hommes, film américain de Russell Rouse (1957),
 La Cage aux femmes, (The Caretakers) film américain par Hall Bartlett (1963)
 La Cage aux filles, film français par Maurice Cloche (1949) ;
 La Cage aux folles, film  franco-italien réalisé par Édouard Molinaro (1978)
 La Cage aux folles 2, par Édouard Molinaro (1980)
 La Cage aux folles 3, par Édouard Molinaro (1985)
 La Cage aux poules (The Best Little Whorehouse in Texas) film américain de Colin Higgins (1982)
 La Cage aux rossignols, film français de Jean Dréville (1945)
 La Cage aux souris, film français de Jean Gourguet (1955)
 La Cage de ma tante au Québec (The Birdcage) remake américain de La Cage aux folles par Mike Nichols (1996)
 Tiger Cage, film hongkongais par Yuen Woo-ping (1988)
 Tiger Cage 2, par Yuen Woo-ping (1990)
 Tiger Cage 3, par Yuen Woo-ping (1991)
 Cage à lapins, série télévisée chinoise de 35 épisodes diffusée en 2009.

Musique 
 La Cage, un single de Jean Michel Jarre sorti en 1971

Mathématiques 

 En théorie des graphes, une cage est un graphe régulier minimal pour une maille donnée.

Biologie 

 En génétique la méthode CAGE (Cap analysis gene expression) est une technique d'analyse du transcriptome.
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre